O lírio-híbrido (Lilium hybrid) é uma espécie de lírio, uma Monocotiledónea.

Plantas